

Sciences 
 En mécanique ondulatoire, on parle d'interférences (au pluriel) lorsque deux ondes de même type se rencontrent et interagissent l'une avec l'autre.
 En électromagnétisme, une interférence (électromagnétique) est une perturbation (générée par une source externe) qui affecte un circuit électrique par induction électromagnétique, couplage électrostatique ou conduction. On parle aussi  dans le premier cas de parasites (au pluriel) ou de brouillage (surtout si c'est intentionnel).
 En communication, les interférences sont les freins à la compréhension et à la réception du message.

Cinéma et télévision 
 Interférences (Interference) est un film de Lothar Mendes et Roy Pomeroy, sorti en 1928.
 Interference est un film de Lauren Hollingsworth, sorti en 2004.
 Interférence est le  de la saison 3 du feuilleton télévisé Prison Break.

Revue 
 Interférences est une revue trimestrielle publiée en France dans les années 1970.

Maison d'édition 
 Éditions Interférences est une maison d'édition parisienne, fondée par Alain Benech, un ancien libraire, et sa fille Sophie Benech, traductrice (du russe vers le français).

Sport 
 L'interférence au baseball est une infraction commise par une personne dans le cours d'un match et punissable par un arbitre.